Список кодів країн ФІФА — список триграм, що призначаються країнам ФІФА. Вони є офіційними кодами ФІФА, а також континентальних конфедерацій (АФК, КАФ, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ, ОФК, УЄФА). Використовуються як скорочення назв країн та залежних територій на офіційних змаганнях. Іноді коди використовуються не лише в футболі.

Коди членів ФІФА  
Останнім часом існують 211 країн-членів ФІФА.

Відмінності між ФІФА, МОК та ISO 3166-1  
Більшість кодів ФІФА відповідають ISO 3166-1 чи кодам МОК, які застосовуються на Олімпійських іграх, але коди деяких країн розрізняються.

Всі три списки кодів можна переглянути тут.

Є держави, які є членами ФІФА, але не представлені комітетом в МОК, і навпаки. 
 Члени ФІФА, не представлені в МОК: 
 Ангілья;
 Англія;
 Макао;
 Монтсеррат;
 Нова Каледонія;
 Північна Ірландія;
 Таїті;
 Острови Теркс і Кайкос;
 Уельс;
 Фарерські острови;
 Шотландія.
 Держави, представлені в МОК, які не є членами ФІФА: 
 Велика Британія
 Кірибаті
 Маршаллові Острови
 Монако
 Науру
 Палау
 Тувалу
 Федеративні Штати Мікронезії

Див. також  
 Список кодів МОК
 ISO 3166-1

Примітки

ФІФА
Коди країн